Лодзинское воеводство () — воеводство, расположенное в центральной Польше. Центром и крупнейшим городом является город Лодзь. Из крупных городов в нём находятся ещё: Пётркув-Трыбунальски, Пабянице, Томашув-Мазовецки, Белхатув, Згеж, Радомско, Скерневице, Кутно.

История 

Образовано в 1999 году, включив в свой состав Лодзинское городское воеводство, Серадзское воеводство, Петроковское воеводство (кроме гмин Фалкув и Ключевско), Скерневицкое воеводство (кроме Сохачевского и Жирардувского повятов), часть Плоцкого воеводства (только Кутновский повят, Ленчицкий повят и гмина Керноза), часть Калишского воеводства (только Верушувский повят), часть Ченстоховского воеводства (только 5 гмин Паенченского и Радомщанского повятов), часть Конинского воеводства (только гмины Унеюв, Грабув, Свинице-Варцке) и часть Радомского воеводства (гмина Джевица).

Административное деление 
В состав воеводства входят 21 повят и 3 города.

Население 
По состоянию на 31 декабря 2013 года население воеводства составляло 2 513 093 человека, площадь — 18 218,96 км².

Главные города

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лодзинского воеводства